Хаиров, Руслан:
 Хаиров, Руслан Казбекович (род. 1990) — казахстанский футболист.
 Хаиров, Руслан Сабирович (род. 1976) — азербайджанский боксёр-любитель лезгинского происхождения.